Il singolare del torneo di tennis Bausch & Lomb Championships 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Gabriela Sabatini che ha battuto in finale Steffi Graf 6-2, 1-6, 6-3.

Teste di serie

 Steffi Graf (finale)
 Gabriela Sabatini (campionessa)
 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Conchita Martinez (semifinali)
 Jana Novotná (quarti di finale)
 Katerina Maleeva (terzo turno)
 Leila Meskhi (quarti di finale)
 Zina Garrison (quarti di finale)

 Nataša Zvereva (terzo turno)
 Brenda Schultz (terzo turno)
 Sandra Cecchini (terzo turno)
 Patty Fendick (terzo turno)
 Assente
 Tami Whitlinger-Jones (secondo turno)
 Assente
 Ann Wunderlich (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Bausch & Lomb Championships 1992